Ратчабурі — місто в Таїланді
 Ратчабурі — провінція Таїланду